Heteromera – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Heteromera – takson chrząszczy